PRAGMATIČANprid 

1. koji sadrži teoriju ili metode pragmatizma. 2. koji je svrsishodan. 3.razg.koji je praktičan.

pragmatičar  onaj koji traži praktična rješenja koja se odnose na neposrednu korist i poboljšanja.